Vuelta de tuerca puede referirse a:

 Vuelta de tuerca (argumento), el recurso literario como parte del argumento de una obra; o
 The Turn of the Screw, novela escrita por Henry James y publicada en 1898.